Буарі́-Сент-Риктрю́д, Буарі-Сент-Ріктрюд () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Лілля, 10 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 414,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Буарі-Сент-Риктрюд
 Буарі-Сент-Риктрюд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буарі-Сент-Риктрюд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале